Le Sifflet d'or —  en suédois — est une récompense donnée annuellement au meilleur arbitre de hockey sur glace de la saison en Suède. Le vote est réalisé uniquement par les joueurs.

Liste des récipiendaires 
       Arbitre toujours en activité

Références

Voir aussi 

Sifflet d'or
Arbitre de hockey sur glace